Сакараву () — са, буква алфавита каннада,  обозначает глухой альвеолярный спирант [s].

Кагунита: ಸಾ , ಸಿ , ಸೀ , ಸು , ಸೂ , ಸೃ , ಸೆ , ಸೇ , ಸೈ , ಸೊ , ಸೋ , ಸೌ .

Подстрочная форма написания в лигатурах называется саотту:

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко. М., 1979.

Каннада